Адам Бонецький (1842—1909) — польський правник, геральдик та генеалог.
 Бонецький Сергій Романович (1964—1996) — радянський та український футболіст, що виступав на позиції нападника та півзахисника.